

Matemática 
Característica (matemática)
Característica de Euler
Função indicadora — característica de um conjunto
Matriz (matemática) — característica de uma matriz

Física 
Impedância característica — razão entre tensão e corrente elétricas

Desambiguações de matemática